Тиммерман, также Тиммерманн () — фамилия. Известные носители:

 Тиммерман, Петронелла Йоханна де (1723—1786) — нидерландская поэтесса и учёный.
 Тиммерманн, Ульф (род. 1962) — немецкий толкатель ядра.
 Тиммерман, Франц Фёдорович (1664—1702) — инженер, активно способствовавший внедрению голландских технологий в России.

Другие значения 
 Тиммерман — название корабельной специальности в Голландии и в России имперского периода.

См. также 
 Тимерман
 Циммерман